Prowincja Quebecu (Quebec) – jedna z prowincji Kanady
 Prowincja Quebecu (1763–1791) – kolonia brytyjska istniejąca w latach 1763–1791